Chaya kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tjepelarska reka, vattendrag, Plovdiv,

Kina 

 Dragyab, härad, Tibet, 
 Chaya (socken i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar